Камас:

 Камас — деревня в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).
 Камас — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Камас — один из сорока четырёх округов штата Айдахо